Красный Завод — название населённых пунктов в России:

 Красный Завод — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Красный Завод — село в Боготольском районе Красноярского края.